Gramada est un toponyme qui peut désigner :
en Bulgarie
Gramada, une obchtina (municipalité) située dans l'oblast de Vidin ;
en Serbie
le mont Gramada, une montagne du sud-est de la Serbie ;
Gramada, un village situé dans la municipalité de Bujanovac, district de Pčinja.